Neukoppel steht für folgende geografische Objekte in Schleswig-Holstein:

 Neukoppel (Pronstorf), Ortsteil der Gemeinde Pronstorf, Kreis Segeberg
 Neukoppel (Rehhorst), Ortsteil der Gemeinde Rehhorst, Kreis Stormarn
 Neukoppel (Waldgebiet), Waldgebiet in der Gemeinde Scharbeutz, Kreis Ostholstein